Пи́тер Хе́йден Ди́нклэйдж, корректнее Ди́нклидж (; , род. , Морристаун, Нью-Джерси, США) — американский актёр и кинопродюсер.

Начал карьеру в 1995 году; широкая известность пришла после роли в фильме 2003 года «Станционный смотритель», за которую был номинирован на премию Гильдии киноактёров США 2004 года. После этого снимался в фильмах «Эльф» (2003), «Суперпёс» (2007), «Признайте меня виновным» (2006), британской трагикомедии «Смерть на похоронах» (2007), её одноимённом американском ремейке (2010), в экранизации четвёртой книги серии «Хроники Нарнии»: «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» (2008), супергеройских лентах «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014) и «Мстители: Война бесконечности» (2018).

За роль Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов» Динклэйдж был удостоен четырёх премий «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом телесериале» (2011, 2015, 2018, 2019) и премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм».

Биография 
Динклэйдж родился в Морристауне, штат Нью-Джерси, в семье школьной учительницы музыки и безработного страхового агента. Закончив в 1987 году школу в этом городе, поступил в школу искусств в Беннингтоне, штат Вермонт, которую окончил в 1991 году.

Самым первым фильмом Динклэйджа был арт-хаусный малобюджетный кинофильм «Жизнь в забвении» (1995 год).

Удостоенный многих наград фильм 2003 года «Станционный смотритель» был первым мейнстримовским фильмом в карьере актера и принёс ему широкую популярность. Динклейдж был номинирован на множество наград за эту роль, в том числе на премию «Спутник» в номинации «Исключительный талант» (Outstanding Talent), которую Динклэйдж в итоге выиграл. В том же году вместе с Гэри Олдменом снялся в фильме «Маленькие пальчики». Фильм вышел сразу на DVD.

В 2006 году Динклэйдж снялся в фильме Сидни Люмета «Признайте меня виновным» вместе с Вином Дизелем.

Актер также регулярно играет на театральной сцене. Среди постановок, в которых он принимал участие: «Акт убийства», «Несовершенная любовь», пьеса И. С. Тургенева «Месяц в деревне», пьеса А. П. Чехова «Дядя Ваня» и пьеса Уильяма Шекспира «Ричард III».

В 2008 году режиссёр Эндрю Адамсон выбрал его на роль рыжего гнома Трампкина (англ. Trumpkin) в фильме «Хроники Нарнии: Принц Каспиан».

В 2010 году Питер снимался в триллере The Knights of Badassdom. С 2011 по 2019 год — исполнял роль Тириона Ланнистера, одного из главных персонажей, в телесериале канала HBO «Игра престолов», экранизации серии романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. В рейтинге лучших персонажей телесериала, составленного газетой The Independent, Тирион Ланнистер занимает второе место.

Параллельно со съемками в «Игре престолов» актер участвовал и в других проектах. В 2014 году его можно было увидеть в супергеройском боевике «Люди Икс: Дни минувшего будущего» в роли доктора Боливара Траска, главного злодея фильма. В том же году Динклейдж исполнил одну из главных ролей в трагикомедии «Этим утром в Нью-Йорке». В фильме также сыграли Робин Уильямс, Мила Кунис и Мелисса Лео. В 2015 году Питер снялся в фантастической комедии «Пиксели».

В 2017 году на широкие экраны вышел драматический фильм Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», снятый при участии Питера. Картина получила множество наград, в том числе 4 премии «Золотой глобус» и 2 премии «Оскар». В 2018 году Динклейдж исполнил небольшую роль в фильме «Мстители: Война бесконечности». Он стал одним из самых кассовых фильмов за всю историю. Кроме того, в том же году на кинофестивале «Сандэнс» состоялась премьера драмы «Я думаю, теперь мы одни» с Питером Динклейджем в главной роли. Его партнершей по картине стала Эль Фэннинг.

В феврале 2021 года актера можно будет увидеть в криминальной комедии «Аферистка» в роли Романа Лунёва, главного антагониста фильма. Главную роль в ленте исполнила Розамунд Пайк.

Личная жизнь 
С 2005 года Динклэйдж женат на театральном режиссёре Эрике Шмидт. У них есть двое детей.

Динклэйдж имеет одну из форм карликовости, ахондроплазию, в результате чего его рост составляет 135 см.

Динклэйдж — веган.

Фильмография

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.

Примечания 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему телеактёру второго плана
Актёры-карлики
Выпускники Беннингтонского колледжа
Киноактёры США